Це́ва адо́м ( — красный цвет) — израильская система оповещения о падениях ракет (сирена и голосовое сообщение), позволяющая жителям спрятаться в бомбоубежищах или другом защищённом помещении.

Название 
До 2007 года система называлась «Шахар адом» ( — красная заря), название было изменено на «Цева адом» после случая с 7-летней девочкой по имени Шахар, родители которой через телевидение обратились в министерство безопасности после того, как их дочка, которая однажды пришла в школу в красной кофте, превратилась в объект шуток со стороны других школьников.

Описание системы 
Эта система в настоящее время действует во всех израильских городах, находящихся в зоне досягаемости ракет. После обнаружения ракетного запуска, система автоматически включает средство публичного оповещения в близлежащих израильских городах, посёлках и военных базах. В Сдероте система предупреждает жителей примерно за 15 секунд до подлёта ракет к городу. В Ашкелоне фора является 30—32 секундной. В «поясе Газы» (прилегающие к зелёной черте посёлки) падение ракеты может быть менее чем через 8 секунд после оповещения. После обстрела рекомендуется оставаться в защищенном помещении несколько минут.

С 2014 года оповещения об атаке доступны в приложениях для смартфона на платформах IOS и Android.

Примечания

Ссылки 
 ISRAEL AND THE OCCUPIED PALESTINIAN TERRITORIES, page 35

Система предупреждения о ракетном нападении
Гражданская оборона
Конфликт в секторе Газа
Звуковая сигнализация